

Танеєвка — присілок, Саранський міський округ, Мордовія
 Танеєвка — село, Стерлітамацький район, Башкортостан